Osoby:
 David Brewster – angielski fizyk
 Jordana Brewster – amerykańska aktorka
 Federico Brewster – argentyński lekkoatleta
Miejscowości w USA:
 Brewster – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Thomas
 Brewster – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Barnstable
 Brewster – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Barnstable
 Brewster – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Nobles
 Brewster – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Blaine
 Brewster – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Putnam
 Brewster – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Stark
 Brewster – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Okanogan
Gminy w USA:
 Brewster (ang. Brewster Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Barnstable
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Brewster (ang. Brewster County) – w stanie Teksas
Firmy:
 Brewster Aeronautical Corporation – amerykańska wytwórnia lotnicza